

Cinema 
 Richard III – film del 1908 diretto da J. Stuart Blackton e William V. Ranous
 Richard III – film del 1912 diretto da André Calmettes e da James Keane
 Riccardo III (Richard III) – film del 1955 diretto da Laurence Olivier
 Riccardo III (Richard III) – film del 1995 diretto da Richard Loncraine
 Richard III – film del 2007 diretto da Scott Anderson

Musica 
 Richard III – singolo dei Supergrass del 1997, dall'album In It for the Money

Persone 
 Riccardo III d'Inghilterra
 Riccardo III di Normandia

Teatro 
 Riccardo III (Richard III) – dramma storico di William Shakespeare
 Richard III – dramma storico di Colley Cibber del 1699
 Richard III – dramma di Victor Séjour del 1852

Pagine correlate 
 Riccardo III